Lèxic general: Residu d'algunes substàncies que es bullen per obtenir-ne una infusió; vegeu marro.
 Jocs: Nom donat a diversos jocs d'alineació i de captura; vegeu:
 Marro de tres, un joc similar al tres en ratlla.
 Marro de sis.
 Marro de nou.
 Marro de dotze, més conegut per «alquerc».
 Marro de punta, més conegut per «dames».